Дениз Уур () е турска актриса.

Биография 
Дениз Уур е родена на 17 октомври 1973 година в град Истанбул, баща ѝ е оперен певец. Завършва театрално изкуство в Истанбулския университет. Първоначално нейната страст са танците, но по-късно решава да се занимава с актьорство. Така актрисата се записва на курсове, а по-късно – и в държавната консерватирия. През 1997 г. в Анкара Дениз Уур е отличена с награда за най-добра млада актриса, с което кариерата ѝ бележи възход

Филмография

Награди 
 На 9-ия филмов фестивал в Анкара през 1997 година печели награда за „Най-обещаваща нова актриса“.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Дениз Уур // Diziler.com 

Турски актьори и актриси
Възпитаници на Истанбулския университет
Родени в Истанбул